Парламентские выборы в Сальвадоре состоялись 18 января 2009 года.

Победу на них одержала оппозиционная партия Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти (ФНОФМ), которая завоевала 35 депутатских мандатов из 84.

Правящий Националистический республиканский альянс (НРС) потерял два депутатских места и получил 32 мандата в парламенте. Однако НРС вместе с Христианско-демократической партией (5 мест) и Партией национального примирения (11 мандатов), располагает большинством голосов в парламенте. У этого консервативного блока 48 мандатов.

Источник 

Выборы в Сальвадоре
С
События 18 января
Январь 2009 года
2009 год в Сальвадоре